Игра на тронове е роман на Джордж Р. Р. Мартин от 1996 година.

Игра на тронове може да се отнася още за:
 Игра на тронове, настолна игра;
 Игра на тронове, сериал на HBO, чието излъчване започва през 2011 година;
 Игра на тронове, видеоигра от 2012 година.